Batjan (eiland), is een Indonesisch eiland in de provincie Molukken
 Batjaneilanden, een eilandengroep in de Indonesische provincie Molukken
 Straat Batjan, een zeestraat in de Indonesische provincie Molukken
 Hr. Ms. Batjan, een Nederlandse mijnenveger en fregat van de Batjanklasse
 Batjanklasse, een Nederlandse scheepsklasse van mijnenvegers en later fregatten